Хуго Спангенберг (; ) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1996).

Чемпион Аргентины 1993 года.

В составе национальной сборной участник 3-х Олимпиад (1994—1998).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Аргентины